Lancashire League 1895–96 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af FC Nelson, som vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896